

Населені пункти та їхні частини
 Вимислув — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — село в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Вимислув — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина міста Опочно в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Вимислув — частина міста Шидловець у Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Вимислув — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Вимислув — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Вимислув — частина села Подвежбе в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — частина села Явідз у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — частина села Майдан-Тшебеський в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — частина села Нешава в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — частина села Альбінув у гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — частина села Гута-Древняна в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — частина села Коткув у гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Бжана в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Вежховисько в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Седлиська в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Лапанув у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — частина села Поляни в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — частина села Закшев у гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вимислув — частина села Вілька Таневська (Вулька-Таневська) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Вимислув — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Вимислув — частина села Удуж у гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Вимислув — частина села Лонюв у гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Острув у гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Шежави в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Гута-Стара в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Ґожакев у гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Скотники-Дуже в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Ленарчиці в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Хожева в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Бешова в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Колкув у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Шанець у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — частина села Біла в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вимислув — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — колонія в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Вимислув — колонія в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Вимислув — осада в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Вимислув — осада в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вимислув — лісова осада в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Вимислув — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вимислув — лісова осада в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Вимислув — лісова осада в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки